Руссотто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Руссотто, Андреа (род. 1988) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Катания».
 Руссотто, Марио (род. 1957) — иерарх Римско-католической церкви, 8-й епископ Кальтаниссетты, кавалер Большого креста Священного военного константиновского ордена святого Георгия.